Der Rogers Cup 2014 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis zum 10. August 2014 in Toronto stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das sechste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Montreal auch der Rogers Cup 2014 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, der jedoch wegen einer Handgelenksverletzung an der diesjährigen Austragung nicht teilnehmen konnte. Im Doppel gewannen im Vorjahr Alexander Peya und Bruno Soares den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Rogers Cup 2014 fand am 2. und 3. August 2014 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Zudem rückten zwei Lucky Loser ins Hauptfeld vor.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Rogers Cup 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb werden pro Team ausgeschüttet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

Einzelnachweise 

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Toronto